Bursa (geslacht), een geslacht van slakken uit de familie Bursidae
 Bursa (stad), een stad in Turkije
 Bursa (provincie), een provincie in Turkije
 bursa (liturgie), een liturgisch voorwerp
 slijmbeurs of bursa
 de Bursa van Fabricius, een onderdeel van het immuunsysteem in vogels.
 een beurs (geldsom) ofwel stipendium voor scholieren
 Bursa Cusana, een voormalige beurs voor scholieren aan de Latijnse school in Deventer